Адам Джонс:

 Адам Томас Джонс 1965 р.) — американський музикант, гітарист гурту «Tool», триразовий лауреат премії «Ґреммі».
 Адам Джонс (американський футбол) ( 1983 р.) — американський футболіст, кутовий у НФЛ.
 Адам Джонс (бейсбол) ( 1985 р.) — бейсбольний аутфілдер.
 Адам Джонс (гонщик) ( 1980 р.) — англійський автомобільний гонщик.
 Адам Джонс ( 1963 р.) — канадський політолог, письменник та фотожурналіст.
 Адам Джонс (регбіст, 1981) ( 1981 р.) — британський регбіст.
 Адам Джонс (регбіст, 1980) ( 1980 р.) — уельський регбіст.

Вигадані персонажі 

 Адам Джонс — головний герой в американському драматичному фільмі Шеф Адам Джонс (2015);
 Адам Джонс — персонаж у канадський телесеріал Поміж (), що вийшов в ефір у 2015 році на канадському «City» та американському телеканалі «Netflix».

Див. також 

 Джонс
Сторінки зі списками однофамільців-тезок